Луј од Француске (1. новембар 1661 – 14. април 1711.) био је најстарији син и наследник краља Луја XIV, краља Француске, и Марије Терезе од Шпаније. Као француски престолонаследник имао је титулу дофена. Касније је добио титулу Великог Дофена када му се родио син Луј, који је носио титулу „Мали Дофен”. Како је преминуо пре свога оца, никада није постао краљ. Био је деда са очеве стране краља Луја XV.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1661.
Умрли 1711.
Династија Бурбон
Дофени
Добитници Златне руже